Фра́нтишек Пи́тоняк (; ) — словацкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Как тренер сборной Словакии по кёрлингу на колясках участник зимних Паралимпийских игр , , , а также нескольких .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Франтишек — представитель большой семьи словацких кёрлингистов: трое из его братьев (Павол, Томаш и Петер) играют с Франтишеком в одной команде на национальных и международных турнирах и чемпионатах; ещё один брат Душан играет в кёрлинг на колясках (Павол и Франтишек бывают тренерами его команд на чемпионатах мира и Паралимпийских играх); многие другие члены семьи тоже играют в кёрлинг или являются тренерами по кёрлингу.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2018 
 
 Slovenská curlingová rarita: Súrodenci Pitoňákovci | Športky.sk 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Словакии
Тренеры по кёрлингу Словакии
Участники зимних Паралимпийских игр 2014 года
Участники зимних Паралимпийских игр 2018 года
Участники зимних Паралимпийских игр 2022 года